Догри (डोगरी ḍogrī) — язык догров, распространённый в Северной Индии, относится к индоарийским языкам индоиранской подгруппы индоевропейской семьи языков.

В прошлом догри рассматривался как диалект языка пенджаби, но сегодня признаётся самостоятельным языком и пользуется поддержкой государства в развитии как литературный язык. Ранее он писался с помощью собственного алфавита под названием такри, однако сегодня предпочитается шрифт деванагари, а также персидский шрифт насталик, выведенный из арабского алфавита. Существуют попытки возобновить использование такри.

Догри распространён главным образом в окрестностях города Джамму на юго-западе североиндийской союзной территории Джамму и Кашмир. На нём говорят также в штатах Химачал-Прадеш и Пенджаб, а также в Пакистане. Родным догри является для 2,1 миллиона человек (1997). В Джамму и Кашмире он признан официальным языком.

История 
Догри произошёл от шаурасени, распространённого ранее на севере Индии пракритского языка. Словарный запас догри соответственно содержит главным образом слова, уходящие корнями в санскрит, однако имеет также многочисленные заимствования из арабского, персидского, английского и тюркских языков. Древнейшим письменным свидетельством догри является труд индийско-персидского поэта Амира Хусро (1253—1325), в котором он перечисляет различные существовавшие на тот момент североиндийские языки. Отдельные слова известны по надписям, датируемым XII веком. Тем не менее, самым старшим литературным произведением, написанным в догри, является перевод из персидского, созданный лишь во второй половине XVIII века. В начале XIX века возникли различные лирические произведения. Настоящая живая и разнообразная литература на догри появилась на протяжении XX века, что создало предпосылки для признания его официальным. Самой значимой современной представительницей литературы на догри является писательница Падма Сачдев.

Ссылки 

Индоарийские языки
Языки Индии